Блуберри:

 Блуберри — тауншип в округе Уодина, Миннесота, США
 Блуберри — вестерн режиссёра Жана Кунена 2004 года